Хадыяха:
 Хадыяха (приток Надыма) — река в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Хадыяха (приток Полуя) — река в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Хадыяха (приток Саваяхи) — река в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Хадыяха (приток Янгиёгана) — река в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО.

См. также 
 Левая Хадыяха — река в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Правая Хадыяха — река в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО.